Туна или туњ () је род риба из породице скуша (-{Scombridae}-), које живе у сланој води. Настањује Атлантски океан, Пацифик, Индијски океан и Медитеранско море. Туна је веома брза риба, при чему су неке њене врсте способне да постигну брзину и до 70Км на час. За разлику од већине беле рибе, боја мишићног ткива туне се креће од розе ка тамно црвеној. Ова црвенкаста боја настаје услед присуста миоглобина, молекула који се везује за кисеоник; који туна поседује у знатно већој количини за разлику од осталих риба. Неке веће врсте туне, као што је Плаворепа туна, имају способност да молекуларном активношћу, подигну телесну температуру изнад температуре воде (одржавање телесне температуре од 24-35 °C, у хладној води ниске температуре чак и до 6 °C). Ово им омогућава да преживе у хладнијим водама и настане се у различитим деловима океана.

Реч  је средњолатинска форма грчке речи θύννος (-{thýnnos}-) са значењем мала риба, која је изведена из грчке речи θύνω (-{thynō}-), „журити, стрелица”. Прва писана употреба речи се јавља у Хомеровом раду.

Таксономија 
Постоји око петнаест врста туне, од којих су неке од најраспрострањенијих:
 подрод Thunnus (плавоперке)
 -{Thunnus alalunga}- - туна дугоперка (албакор)
 -{Thunnus maccoyii}- - јужна туна плавоперка
 -{Thunnus obesus}- - крупноока туна
 -{Thunnus orientalis}- - пацифичка туна плавоперка
 -{Thunnus thynnus}- - атлантска туна плавоперка
 подрод Neothunnus (жутоперке)
 -{Thunnus albacares}- - туна жутоперка
 -{Thunnus atlanticus}- - туна црноперка
 -{Thunnus tonggol}- - дугорепа туна

Гринпис је 2010. године је додао туну дугоперку, крупнооку туну, туну црноперку, пацифичку туну плавоперку, атлантску туну плавоперку, јужну туну плавоперку и туну жутоперку на црвену листу риба.

Референце

Литература 
 
 FAO: Species Catalog Vol. 2 Scombrids of the World. FAO Fisheries Synopsis No. 125, Volume 2. FIR/S125 Vol. 2. 
 -{FAO: Review of the state of world marine fishery resources: Tuna and tuna-like species - Global, 2005 Rome.}-
 -{Standard of Identity for Canned Tuna (United States), Code of Federal Regulations: 21 CFR 161.190 - Canned tuna.}-

Спољашње везе 
Пут туне (Слободан Документарни филм - Званични јутјуб канал) 
Јапански мајстор: Сечење Велике туне плавоперке на јутјубу
Зашто је туна плавоперка толико скупа? (Бизнис инсајдер - Званични јутјуб канал)
Невероватан процес: Од улова до конзервирања туњевине у Јужној Кореји (Краљевски процес - Званични јутјуб канал)